Neumair ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Neumair († 1472), deutscher Geistlicher
 Gottlieb Neumair (* 1939), deutscher Ringer
 Johann Wilhelm Neumair von Ramsla (1572–1641), deutscher Militärhistoriker, Reiseschriftsteller und früher Nationalökonom
 Josef Neumair (1877–1960), österreichischer Lehrer, Schriftsteller, Germanist, Literaturkritiker, Klassischer Philologe und Gräzist
 Peter Neumair (* 1950), deutscher Ringer

Siehe auch:
 Neumayer, Neumaier, Neumayr, Neumeier, Neumeyer, Niemeyer